Ел Конехито има више значења:

 Ел Конехито (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Конехито (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Конехито (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Конехито, Ла Боканита ал Хикаро (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику